Product – gruppo musicale italiano
 Product – album dei Brand X del 1999
 Product – album di Sophie del 2015